Tlstá (Niżne Tatry) (1555 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Tlstá (Wielka Fatra) (1414 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji